Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2010 — 6-я  женская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 8 европейских команд. Проходила с 30 апреля до 2 мая 2010 года.

Турнир 
Четыре команды присоединились с ЧЕ 2008:

Квалификация

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Империя,(Италия)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Дордрехт,(Нидерланды)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2010

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2010
2010 год в водном поло